Розміри одягу — буквений або цифровий код, відповідний певним лінійним параметрами людського тіла або його частин, для якого (яких) призначена дана деталь одягу. Для спрощення вибору відповідного тій чи іншій людині одягу і взуття виробниками використовуються системи позначень розмірів. У більшості випадків розмір наноситься на бирку, прикріплену до одягу, а у разі взуття він може перебувати на підошві або устилці.

В світі існує досить багато різних систем позначення розмірів. В Європі зроблена спроба впровадження єдиного стандарту EN 13402, в якому використані сантиметри як одиниці вимірювання.

В Україні позначення розмірів одягу визначається за ДСТУ EN 13402-1:2009, ДСТУ EN 13402-2:2009, ДСТУ EN 13402-3:2018 (EN 13402-3:2017, IDT).

Визначення

Основні розміри 
Таблиця чоловічих розмірів одягу

Таблиця жіночих розмірів одягу

Чоловічий одяг 

На піджаках буква після розміру означає зріст:
 xxS — 163—168 см (short)
 xxR — 170—180 см (regular)
 xxL — 182—190 см (long)

Номер комірця вказується або в сантиметрах або дюймах (особливо це стосується сорочок іноземного виробництва). При цьому слід пам'ятати, що розмір в дюймах в 2,5 рази менше, ніж в сантиметрах.

Жіночий одяг

Див. також 
 Розміри взуття

Примітки

Посилання 
 Довідкові таблиці відповідності міжнародних розмірів одягу
Одяг
Антропометрія